Life is Killing Me («Жизнь меня убивает») — шестой студийный альбом американской готик-метал-группы Type O Negative, вышедший в 2003 году и ставший последним альбомом группы, изданном на лейбле Roadrunner Records.

Первоначально альбом планировали назвать The Dream Is Dead, но в итоге группа отказалась от этого названия, потому что оно могло навести на мысль о распаде Type O Negative.

Тематика

Две песни с альбома посвящены детским годам лидера Type O Negative Питера Стила. Песня «Todd’s Ship Gods (Above All Things)» названа в честь судостроительной верфи, на которой работал отец Стила. Песня «Nettie» рассказывает о матери Питера Стила, Анетт Ратайчик.

«I Like Goils» («Мне нравятся деффки», goils — это искажённое girls) — иронично-гомофобная песня, жёстко высмеивающая попытки геев-поклонников заигрывать с Питером.

Аббревиатура IYDKMIGTHTKY из песни «IYDKMIGTHTKY (Gimme That)» расшифровывается как «If You Don’t Kill Me I’m Going To Have To Kill You»: эта фраза неоднократно повторяется в течение песни.

Песня «Angry Inch» — это кавер-версия песни из бродвейского мюзикла Hedwig and the Angry Inch.

На песню I Don't Wanna Be Me был снят видеоклип, главный герой которого постоянно переодевается в других людей.

Список композиций 
 «Thir13teen» — 1:07
 «I Don’t Wanna Be Me» — 5:08
 «Less Than Zero (<0)» — 5:25
 «Todd’s Ship Gods (Above All Things)» — 4:10
 «I Like Goils» — 2:35
 «…A Dish Best Served Coldly» — 7:13
 «How Could She?» — 7:35
 «Life is Killing Me» — 6:35
 «Nettie» — 4:46
 «(We Were) Electrocute» — 6:38
 «IYDKMIGTHTKY (Gimme That)» — 6:20
 «Angry Inch» — 3:39
 «Anesthesia» — 6:41
 «Drunk in Paris» — 1:27
 «The Dream is Dead» — 5:07

Бонус-диск 
В Европе альбом был выпущен с бонус-диском.

 «Out of the fire (Kane’s Theme)» — 3:24
 «Christian Woman (butt-kissing, sell-out version)» — 4:27
 «Suspended in dusk» — 8:39
 «Blood & Fire (Out Of The Ashes Mix)» — 4:36
 «Black Sabbath» — 7:47 (кавер-версия песни Black Sabbath)
 «Cinnamon Girl (Extended Depression Mix)» — 3:53
 «Haunted (Per Version)» — 11:47

Участники записи 
 Питер Стил — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные
 Джош Сильвер — клавишные, бэк-вокал
 Кенни Хики — гитара, бэк-вокал
 Джонни Келли — ударные, бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Type O Negative
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы готик-метала
Поп-рок-альбомы